Real Alcázar o reales alcázares hace referencia a varios artículos:
 Cualquiera de los Alcázares que por una razón u otra pueden denominarse como reales (véase Corte española).
 El Real Alcázar de Madrid.
 Real Alcázar de Sevilla.